Kollektion bezeichnet:
 Kollektion, Auswahl von Musterstücken besonders in der Modebranche
 Kollektion, Datentyp in einer objektrelationalen Datenbank
 Dokumentenkollektion, Begriff der Informatik

Siehe auch:
 Sammlung